Blancafort (Cher), een gemeente in het Franse departement Cher
Blancafort (Tarragona), een gemeente in de Spaanse provincie Tarragona